El término de Talamanca puede referirse a:

Geografía
 Costa Rica:
El cantón de Talamanca, en la provincia de Limón.
La cordillera de Talamanca, en la región sudeste, en la cual se encuentra el cerro Chirripó Grande, máxima elevación de ese país, en la costa caribeña. 

 España:
Talamanca de Jarama, en la provincia de Madrid.
Talamanca, en la provincia de Barcelona, junto al río Talamanca.
Páramo de Talamanca, en la provincia de Burgos, junto al río Arlanza.
Playa de Talamanca, playa en la isla de Ibiza.

 Panamá:
Santiago de Talamanca, ciudad cabecera de la provincia del Duy y Mexicanos.

Historia
 Costa Rica:
El Cacicazgo de Talamanca, reino indígena de Costa Rica durante la conquista de Costa Rica.
El Reino de Talamanca, entidad política autónoma durante la Primera República de Costa Rica
Título nobiliario
El marquesado de Talamanca, título nobiliario del Reino de Guatemala, concedido a Don Rodrigo Arias Maldonado y Góngora.
El Vizconde de Talamanca, título nobiliario del Reino de España, concedido a Don Dionisio Carreño Suero y a sus sucesores.